Småkroktjärnarna kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Småkroktjärnarna, Värmland, sjö i Hagfors kommun,  (6,8 ha)
Småkroktjärnarna (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn